Il singolare del torneo di tennis Rennes Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stéphane Simian che ha battuto in finale Nicklas Kulti 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti (finale)
 Bart Wuyts (primo turno)
 David Prinosil (quarti di finale)
 Martin Damm (secondo turno)

 Chris Pridham (primo turno)
 Alex Antonitsch (semifinali)
 Stéphane Simian (Campione)
 Lars Jonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1993